Rio Formoso kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Formoso (kommunhuvudort), Pernambuco, 
 Rio Ronuro, vattendrag, Mato Grosso, 
 Rio Formoso (vattendrag i Brasilien, Paraná), 
 Rio Formoso (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais, lat -21,33, long -43,17), 
 Rio Formoso (vattendrag i Brasilien, Goiás), 
 Rio Formoso (vattendrag i Brasilien, Bahia), 
 Rio Formoso (vattendrag i Brasilien, Tocantins, lat -10,57, long -49,94), 
 Rio Formoso (vattendrag i Brasilien, Rondônia), 
 Rio Formoso (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar